Чиказька школа архітекторів
 Чиказька школа соціології
 Чиказька школа економіки
 Чиказька школа неоарістотеліанців